Pfisterer steht für:

 Pfisterer (Unternehmen), deutsche Unternehmensgruppe der Elektrotechnik

Pfisterer ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Pfisterer (1847–1928), badischer Oberamtmann
 Andreas Pfisterer (* 1972), deutscher Musikwissenschaftler und Hochschullehrer
 Daniel Pfisterer (1651–1728), deutscher Theologe und Naturwissenschaftler
 Eberhard Pfisterer (* 1938), deutscher Fußballspieler
 Erich Pfisterer (1910–1981), deutscher Ingenieur
 Eva Pfisterer (* 1952), österreichische Journalistin und Moderatorin
 Florian Pfisterer (* 1978), deutscher Musiker und Songwriter
 Fritz Burckhardt-Pfisterer (1870–1950), Präsident des CVJM Zürich

 Heinrich Pfisterer (1877–1947), schweizerisch-deutscher evangelischer Geistlicher
 Helmut Pfisterer (1931–2010), schwäbischer Mundartdichter und Hörbuchautor
 Kathrin Pfisterer (* 1982), deutsche Biathletin
 Lukas Pfisterer (* 1973), Schweizer Politiker und Rechtsanwalt
 Paul Eddie Pfisterer (* 1951), deutscher bildender Künstler, Autor und Musiker
 Reiner Pfisterer (* 1967), deutscher Fotograf
 Rudolf Pfisterer (1914–2005), deutscher Theologe, Publizist und Übersetzer
 Susanne Pfisterer-Haas (* 1960), deutsche Klassische Archäologin
 Thomas Pfisterer (* 1941), Schweizer Richter und Politiker (FDP)

 Verena Pfisterer (1941–2013), deutsche Künstlerin
 Werner Pfisterer (* 1949), deutscher Politiker (CDU)

Siehe auch:
 Pfister (Familienname)